

Personen
Micky Otterspoor, Nederlands journaliste en schrijfster

Stichtse Vecht
Otterspoor (buitenplaats), voormalige buitenplaats bij het Nederlandse dorp Maarssen
Otterspoor Neermate, buurtschap in Maarssen-Dorp
Otterspoor (rechtsgebied), voormalig rechtsgebied bij het Nederlandse dorp Breukelen